Игорь Владимирович Жежеленко (; 11 апреля 1930—2022) — украинский учёный в области электроснабжения промышленных предприятий, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Электроснабжение промышленных предприятий» ПГТУ, ректор Ждановского металлургического института / Приазовского Государственного Технического университета (1981—2003).

Почётный ректор Приазовского Государственного Технического университета, почётный доктор Мишкольцкого университета (Венгрия), Института прикладных наук (Вюрцбург, Германия).

Биография 
Игорь Жежеленко родился 17 апреля 1930 года в Мариуполе.

В 1954 году окончил Московский энергетический институт по специальности «Электрические станции, сети и системы» и поступил на работу на предприятии п/я 38 (г. Глазов).

С 1961 года работал в Ждановском филиале «Укргипромез».

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию в области электроэнергетики в Киевском политехническом институте, в 1974 году — докторскую.

С 1966 года Жежеленко работал в Ждановском металлургическом институте: старшим преподавателем, затем доцентом, с сентября 1969 года — заведующим кафедрой электротехники, с июня 1977 года — заведующим кафедрой электроснабжения промышленных предприятий. С октября 1979 года — проректор по учебно-методической работе, с 1981 по 2003 годы — ректор Ждановского металлургического института.

Скончался в Мариуполе в 2022 году.

Научная деятельность 
Игорь Владимирович Жежеленко является основоположником научного направления «Эффективность и качество электроснабжения промышленных предприятий». В области его научного интереса лежит анализ проблем высших гармоник, несимметрии, отклонений и колебаний напряжения, компенсации реактивной мощности.

И. В. Жежеленко — автор более 460 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе 18 монографий, учебников и учебно-методических пособий, 20 изобретений. Под его руководством выполнено и защищено 7 докторских и 44 кандидатских диссертаций.

Библиография 
 Жежеленко, Игорь Владимирович. Качество электроэнергии на промышленных предприятиях / И. В. Жежеленко, М. Л. Рабинович, В. М. Божко. — Киев : Техніка, 1981. — 160 с. : ил.; 22 см.
 Жежеленко, Игорь Владимирович. Методы вероятностного моделирования в расчетах характеристик электрических нагрузок потребителей / И. В. Жежеленко, Е. А. Кротков, В. П. Степанов. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Энергоатомиздат, 2003. — 217, [2] с. : ил., табл.; 20 см ISBN 5-283-01279-4 : 1500
 Жежеленко, Игорь Владимирович. Технические средства обеспечения качества электроэнергии в электрических сетях с дуговыми сталеплавильными печами / И. В. Жежеленко, М. Л. Рабинович, В. М. Божко. — Киев : о-во «Знание» УССР, 1982. — 23 с. : ил.; 20 см — (В помощь лектору и специалисту / О-во «Знание» УССР, ISSN Эффектив. использ. материальных и топлив.-энерг. ресурсов).
 Жежеленко, Игорь Владимирович. Электромагнитные помехи в системах электроснабжения промышленных предприятий / И. В. Жежеленко, О. Б. Шиманский. — Киев : Вища шк., 1986. — 117,[2] с. : ил.; 20 см.
 Жежеленко, Игорь Владимирович. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий / И. В. Жежеленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Энергоатомиздат, 1984. — 160 с. : ил.; 20 см.
 Жежеленко, Игорь Владимирович. Методы вероятностного моделирования в расчетах характеристик электрических нагрузок потребителей / И. В. Жежеленко, Е. А. Кротков, В. П. Степанов. — 2. изд., перераб. и доп. — Самара : Самар. гос. техн. ун-т, 2001. — 193, [2] с. : ил., табл.; 20 см. ISBN 5-7964-0244-7
 Жежеленко, Игорь Владимирович. Показатели качества электроэнергии и их контроль на промышленных предприятиях / И. В. Жежеленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Энергоатомиздат, 1986. — 166,[1] с. : ил.; 20 см — (ЭТЭ Экономия топлива и электроэнергии).
 Жежеленко, Игорь Владимирович. Основные положения проблемы повышения качества электроэнергии на промышленных предприятиях / И. В. Жежеленко, М. Л. Рабинович, В. М. Божко. — Киев : О-во «Знание» УССР, 1980. — 33 с.; 20 см — (Энергетика и электрификация / О-во «Знание» УССР).
 Жежеленко, Игорь Владимирович. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий / И. В. Жежеленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Энергоатомиздат, 1994. — 264,[1] с. : ил.; 21 см. ISBN 5-283-01219-0 : Б. ц.
 Жежеленко, Игорь Владимирович. Реактивная мощность в системах электроснабжения : [Учеб. пособие для спец. «Электроснабжение»] / И. В. Жежеленко, Ю. Л. Саенко; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Учеб.-метод. каб. по высш. образованию, Мариуп. металлург. ин-т. — Киев : УМКВО, 1989. — 105,[2] с. : ил.; 20 см.

Награды 
 Заслуженный деятель науки и техники УССР (1990 год)
 Премия имени Ярослава Мудрого (1997 год)
  (1999 год)
 Орден «За заслуги» III степени (2020 год)
 Почётный гражданин Мариуполя (за заслуги в развитии образования и культуры в г. Мариуполе, 1990 год)

Примечания

Ссылки 
 Библиография на сайте НТБ Приазовского Государственного Технического университета, Мариуполь

Выпускники МЭИ
Почётные граждане Мариуполя
Преподаватели Приазовского государственного технического университета
Ректоры Приазовского государственного технического университета
Учёные СССР
Учёные Украины